Pluton - w pożarnictwie pododdział w sile trzech do czterech zastępów, liczący od 9 do 24 ratowników, łącznie z dowódcą.

Jednostki organizacyjne straży pożarnej